Gunnison kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gunnison (Colorado)
Gunnison (Mississippi)
Gunnison (Utah)